En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 15, ou RD 15, ou D15.

Parmi celles-ci :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Valensole à Quinson.
 dans le département du Finistère, elle relie Quimper à Roudouallec (D1).
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Juillan à Barbazan-Debat.
dans le département de la Haute-Savoie, elle relie Cruseilles à Saint-Cergues, elle passe par le Salève et Annemasse.
 dans le département des Yvelines, elle relie Neauphle-le-Château à Jouars-Pontchartrain.
 Route départementale 15 relie la Saône (au Port Saint-Pierre à Broye-Aubigney-Montseugny) à Montbozon via Pesmes, Marnay et Rioz, traversant ainsi tout le département de la Haute-Saône d'Ouest en Est.

Voir aussi 

 Réseau routier départemental français

015